Serra del Corb (Sant Feliu de Pallerols), serra situada al municipi de Sant Feliu de Pallerols a la comarca de la Garrotxa.
 Serra del Corb (Santa Coloma de Farners), serra situada entre els municipis de Santa Coloma de Farners i de Sant Hilari Sacalm a la comarca de la Selva.